William Finley ist der Name folgender Personen:
* William Finley (Schauspieler) (1940–2012), US-amerikanischer Filmschauspieler
 William L. Finley (1876–1953), US-amerikanischer Fotograf

Siehe auch:
 William Findlay
 William Finlay